Cruz (španělsky „kříž“) může odkazovat na:

příjmení
 viz Cruz (příjmení)

další významy
 Cruz Azul, mexický fotbalový klub
 Cruz Records, americká gramofonová společnost
 Cruz (Ceará), město v Brazílii 
 La Cruz, město v Chile 
 Porto da Cruz, obec na Madeiře 
 Puerto de la Cruz, obec na Tenerife

podobné
 Santa Cruz